SARL ist die Abkürzung für:

 Société à responsabilité limitée (Frankreich) in Frankreich
 Société à responsabilité limitée (Luxemburg) in Luxemburg
 Société à responsabilité limitée (Marokko) in Marokko
 Société à responsabilité limitée in der Schweiz, siehe Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Schweiz)
 Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada, Rechtsform in portugiesischsprachigen Ländern
 South African Radio League, südafrikanischer Amateurfunkverband

SARL